Hubble ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Hubble (* 1986), australischer Tennisspieler
 Eddie Hubble (* 1928), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Edwin Hubble (1889–1953), US-amerikanischer Astronom
 Philip Hubble (* 1960), britischer Schwimmer

Hubble steht außerdem für:
 Hubble-Weltraumteleskop (HST), Name eines Teleskops, benannt nach Edwin Hubble
 Hubble-Konstante, Name einer Konstanten, benannt nach Edwin Hubble
 Hubble (Mondkrater), benannt nach Edwin Hubble
 Hubble-Sequenz, Ordnungsschema für Galaxien, benannt nach Edwin Hubble
 (2069) Hubble, ein Hauptgürtelasteroid, benannt nach Edwin Hubble
 Hubble (Kletterroute), Kletterroute im Peak Distrikt, Vereinigtes Königreich
 Mount Hubble, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Habbel
 Hubbell